Aglais urticoides är en fjärilsart som beskrevs av Fischer 1851. Aglais urticoides ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
urticoides